Troy kan avse:

Geografi

Jamaica 

 Troy (distrikt), Trelawny,

Karibiska Nederländerna 
 Troy (berg), Saba,

Turkiet 

 Troja, fornlämning, Çanakkale,

USA 

 Troy, Indiana, ort, Perry County, 
 Troy, Alabama, countyhuvudort, Pike County, 
 Troy, Illinois, ort, Madison County, 
 Troy, Kansas, countyhuvudort, Doniphan County, 
 Troy, Missouri, countyhuvudort, Lincoln County, 
 Troy, North Carolina, countyhuvudort, Montgomery County, 
 Troy, Tennessee, ort, Obion County, 
 Troy, Texas, ort, Bell County, 
 Troy, Maine, ort, Waldo County, 
 Troy, Michigan, ort, Oakland County, 
 Troy, New Hampshire, ort, Cheshire County, 
 Troy, New York, countyhuvudort, Rensselaer County, 
 Troy, Ohio, countyhuvudort, Miami County, 
 Troy, Pennsylvania, Bradford County, ort, 
 Troy, Pennsylvania, Clearfield County, ort, 
 Troy, Vermont, ort, Orleans County, 
 Troy, Idaho, ort, Latah County, 
 Troy, Montana, ort, Lincoln County, 
 Troy, South Carolina, ort

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar